Die 2. FIS-Team-Tour 2010, auch TelDaFax FIS-Team-Tour nach dem Hauptsponsor TelDaFax, war eine als Teil des Skisprung-Weltcups 2009/2010 von der FIS zwischen dem 30. Januar 2010 und dem 7. Februar 2010 veranstaltete Reihe von Skisprungwettkämpfen. Die Stationen waren Oberstdorf, Klingenthal und Willingen. Am 29. Januar fand um 19:30 Uhr die Eröffnung im Kurpark Oberstdorf statt. Den Schlusspunkt der Team-Tour 2010 setzte am 7. Februar um 14:30 Uhr das Teamspringen in Willingen. Der Kulm bei Tauplitz in der Steiermark/Österreich war der offizielle Ersatz-Austragungsort für Oberstdorf.

Veranstaltungsorte

Wertung 

Die Siegernation der FIS-Team-Tour wird über ein Punktesystem ermittelt. Sieger ist die Nation, die am Ende die meisten Punkte bei den fünf Weltcup-Konkurrenzen im Skispringen und Skifliegen erreicht hat.

Dazu werden von den Teamwertungen alle Punkte der gesamten Mannschaft in die Punktewertung einbezogen. Aus den Einzelwettkämpfen kommen jeweils die Punkte der zwei besten Springer einer Nation in die Gesamtpunktewertung.

Die Siegernation wird nach dem Teamspringen in Willingen mit der FIS-Team-Tour-Trophäe sowie einem zusätzlichen Preisgeld von 100.000 € ausgezeichnet. Die Mannschaft hat das Recht, selbständig über die Verteilung des Preisgeldes unter den Sportlern des Siegerteams zu entscheiden.

Oberstdorf

Teamspringen 
Das Auftaktspringen fand am 30. Januar als Teamwettbewerb auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze statt und begann um 14:00 Uhr.

Einzelspringen 
Das zweite Springen fand auf der Heini-Klopfer-Skiflugschanze am 31. Januar um 14:00 Uhr als Skiflug-Einzelwettkampf statt. Es starteten nur 39 der 40 qualifizierten Springer, da Andreas Kofler nach einem Sturz im Probedurchgang ins Krankenhaus eingeliefert werden musste.

Klingenthal

Willingen

Einzelspringen

Teamspringen

Endstand der FIS-Team-Tour

Weblinks 
 Offizielle Homepage
 Veranstalter Oberstdorf
 Veranstalter Klingenthal
 Veranstalter Willingen

2010
Fis-Team-Tour